Het Hert (Putten), windmolen in Putten
Het Hert (Brouwershaven), voormalige windmolen in Brouwershaven
Bierbrouwerij Het Hert, een voormalige bierbrouwerij in Haarlem

Zie ook
't Hert, een korenmolen in Ellemeet